Miejscowości w Polsce:
 Błomino Gumowskie
 Błomino-Gule
 Błomino-Jeże